Шамблі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 36 км на північ від Парижа, 85 км на південь від Ам'єна, 32 км на південь від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3741 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 9425,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Шамблі на сайті французького Національного інституту географії
 Шамблі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Шамблі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза